Андрей Кравчук (EL Кравчук, род. 1977) — украинский певец, актёр и телеведущий.
 Кравчук, Андрей Сергеевич (род. 1999) — украинский футболист.
 Кравчук, Андрей Юрьевич (род. 1962) — российский режиссёр, сценарист.